Austriacka Formuła 3 Sezon 1997 – piętnasty sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1997 w sportach motorowych
1997